

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Nottingham Forest: 1988

Collegamenti esterni
 

Calciatori nordirlandesi
Calciatori della Nazionale nordirlandese